Perla puede referirse a:

Significado 
 Perla, producto de una reacción de enquistamiento de una partícula extraña dentro del cuerpo blando de los moluscos.
 Perla, una de las piezas honorables del escudo.
Perla, nombre femenino

Miscelánea 
 Perla, localidad en el estado de Arkansas, Estados Unidos.
 Luis Fernández "Perla" (1984-), actor y cantante de rap español, conocido por la serie Los Protegidos.
 Perla (1952-), cantante paraguayo-brasileña.
 Perla (1998), telenovela mexicana.
 Perla, personaje ficticio de la serie animada de Steven Universe.
 Perla (2011-2012), serie de televisión chilena.
 Perla, unicornio que aparece en La última batalla, último libro de Las Crónicas de Narnia.
 Perla, género de insecto plecóptero.
 El nombre común de la planta '''''Cytinus hypocistis.